Нидам има више значења:
 Нидам (Масачусетс)
 Нидам (Алабама)